Акко:
 Акко — город в Западной Галилее (Израиль).
 Акко — название села Ако на западе Арагацотнской области Армении до 2006 года.
 Акко или Сидон — один из эялетов Османской империи.

См. также 
 Ако